Holland Village (Singapore) - een commerciële enclave in Singapore, vernoemd naar Hugh Holland
 Holland Village (Shanghai) - een satellietstad nabij Shanghai
 Holland Village (Shenyang) - een attractiepark nabij Shenyang
 Huis ten Bosch (Japan), ook wel bekend als Nagasaki Holland Village.